The Mystery of Edwin Drood est le titre original du roman Le Mystère d'Edwin Drood de Charles Dickens.

Le roman a été adapté de nombreuses fois au cinéma et à la télévision :
 The Mystery of Edwin Drood, court métrage d'A. Gilbert, sorti en 1909 ;
 The Mystery of Edwin Drood, film de Herbert Blaché et Tom Terriss sorti en 1914 ;
 The Mystery of Edwin Drood, film de Stuart Walker sorti en 1935 ; 
 The Mystery of Edwin Drood, film de Timothy Forder sorti en 1993 ;
 Le Mystère d'Edwin Drood, téléfilm de Diarmuid Lawrence diffusé la première fois en 2012.